Oberhofen kan syfta på

Geografi

Frankrike 

 Oberhoffen-sur-Moder, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Oberhofen, Aargau, ort, Aargau, Bezirk Laufenburg, 
 Oberhofen am Thunersee, kommun i kantonen Bern i Schweiz,

Se även
 Oberhof